Hato (Curaçao), dorp in Curaçao
 Hato Airport, luchthaven aldaar
 Hato (Santander), gemeente in Colombia
 H.A.T.O., Historisch Archief Tuindorp Oostzaan, Amsterdam

Zie ook:
 Hato Arriba (Puerto Rico), plaats in Puerto Rico
 Hato Candal (Puerto Rico), plaats in Puerto Rico
 Hato Corozal, gemeente in Colombia
 Hato Mayor (provincie), provincie van de Dominicaanse Republiek
 Hato Mayor (stad), hoofdstad van de gelijknamige provincie van de Dominicaanse Republiek